Red -{Trichoptera}- su grupa insekata sa akvatičnim larvama i kopnenim odraslim jedinkama. Postoji aprokisimativno 14.500 opisanih vrsta, većina kojih je podeljena u poredove -{Integripalpia}- i -{Annulipalpia}- na bazi morfologije usta odraslog insekta.

prikazuje poredak kao kladu, sestru Lepidoptera, a udaljenija je u odnosu na Diptera (prave muhe) i Mecoptera (škarpine)

Filogenija 

Kladogram eksternih odnosa, na bazi DNK i proteinske analize iz 2008. godine, prikazuje odnos klada, sa sestrinskom kladom -{Lepidoptera}-, i udaljenijim -{Diptera}- (prave muve) i -{Mecoptera}- (muve-škorpije).

Kladogram odnosa unutar reda je zasnovan na molekularnoj filogeniji iz 2002. koristeći ribozomalnu RNK, gen faktora nuklearne elongacije i mitohondrijalne citohromske oksidaze. -{Annulipalpia}- i -{Integripalpia}- su klade, ali odnosi unutar -{Spicipalpia}- su nejasni.

Taksonomija 
Postoji oko 14.500 vrsta u oko 45 familija širom sveta.

 Podred -{Annulipalpia}-
 Nadfamilija -{Hydropsychoidea}-
 Familija -{Dipseudopsidae}-
 Familija -{Ecnomidae}-
 Familija -{Electralbertidae}-
 Familija -{Hydropsychidae}-
 Familija -{Polycentropodidae}-
 Familija -{Psychomyiidae}-
 Familija -{Xiphocentronidae}-
 Nadfamilija -{Philopotamoidea}-
 Familija -{Philopotamidae}-
 Familija -{Stenopsychidae}-
 Podred -{Integripalpia}-
 Nadfamilija -{Leptoceroidea}-
 Familija -{Atriplectididae}-
 Familija -{Calamoceratidae}-
 Familija -{Molannidae}-
 Familija -{Leptoceridae}-
 Familija -{Limnocentropodidae}-
 Familija -{Odontoceridae}-
 Familija -{Philorheithridae}-
 Nadfamilija -{Limnephiloidea}-
 Familija -{Apataniidae}-
 Familija -{Brachycentridae}-
 Familija -{Goeridae}-
 Familija -{Limnephilidae}-
 Familija -{Lepidostomatidae}-
 Familija -{Oeconesidae}-
 Familija -{Pisuliidae}-
 Familija -{Rossianidae}-
 Familija -{Taymyrelectronidae}-
 Familija -{Uenoidae}-
 Nadfamilija -{Necrotaulioidea}-
 Familija -{Necrotauliidae}-
 Nadfamilija -{Phyrganeoidea}-
 Familija -{Baissoferidae}-
 Familija -{Dysoneuridae}-
 Familija -{Kalophryganeidae}-
 Familija -{Phyrganeidae}-
 Familija -{Phyrganopsychidae}-
 Familija -{Plectrotarsidae}-
 Nadfamilija -{Sericostomatoidea}-
 Familija -{Anomalopsychidae}-
 Familija -{Antipodoeciidae}-
 Familija -{Barbarochthonidae}-
 Familija -{Beraeidae}-
 Familija -{Calocidae}-
 Familija -{Chathamiidae}-
 Familija -{Conoesucidae}-
 Familija -{Helicophidae}-
 Familija -{Helicopsychidae}-
 Familija -{Hydrosalpingidae}-
 Familija -{Kokiriidae}-
 Familija -{Petrothrincidae}-
 Familija -{Sericostomatidae}-
 Nadfamilija -{Tasimioidea}-
 Familija -{Tasimiidae}-
 Nadfamilija -{Vitimotaulioidea}-
 Familija -{Vitimotauliidae}-
 Familija -{Cladochoristidae}-
 Familija -{Microptysmatidae}-
 Familija -{Prosepididontidae}-
 Familija -{Protomeropidae}-
 Familija -{Uraloptysmatidae}-
 Podred -{Spicipalpia}-
 Nadfamilija -{Hydroptiloidea}-
 Familija -{Glossosomatidae}-
 Familija -{Hydroptilidae}-
 Familija -{Ptilocolepidae}-
 Nadfamilija -{Rhyacophiloidea}-
 Familija -{Hydrobiosidae}-
 Familija -{Rhyacophilidae}-

Rodovi 

 -{Abacaria Mosely, 1941}-
 -{Abaria Mosely, 1948}-
 -{Abtrichia Mosely, 1939}-
 -{Acanthotrichia Wells, 1982}-
 -{Achoropsyche Holzenthal, 1984}-
 -{Aclosma Morse, 1974}-
 -{Acostatrichia Mosely, 1939}-
 -{Acritoptila Wells, 1982}-
 -{Acrophylax Brauer, 1867}-
 -{Adectophylax Neboiss, 1982}-
 -{Adicella McLachlan, 1877}-
 -{Adicrophleps Flint, 1965}-
 -{Adinarthrella Mosely, 1941}-
 -{Adinarthrum Mosely, 1949}-
 -{Aethaloptera Brauer, 1875}-
 -{Agapetus Curtis, 1834}-
 -{Agarodes Banks, 1899}-
 -{Agoerodella Mosely, 1941}-
 -{Agoerodes Mosely, 1949}-
 -{Agraylea Curtis, 1834}-
 -{Agrypnetes McLachlan, 1876}-
 -{Agrypnia Curtis, 1835}-
 -{Alisotrichia Flint, 1964}-
 -{Allobiosis Mosely in Mosely & Kimmins, 1953}-
 -{Allochorema Mosely in Mosely & Kimmins, 1953}-
 -{Allocosmoecus Banks, 1943}-
 -{Alloecella Banks, 1939}-
 -{Alloecentrella Wise, 1958}-
 -{Alloecentrellodes Flint, 1979}-
 -{Allogamus Schmid, 1955}-
 -{Allomyia Banks, 1916}-
 -{Amiocentrus Ross, 1938}-
 -{Amphichorema Schmid, 1989}-
 -{Amphicosmoecus Schmid, 1955}-
 -{Amphipsyche McLachlan, 1872}-
 -{Amphoropsyche Holzenthal, 1985}-
 -{Anabolia Stephens, 1837}-
 -{Anacrunoecia Mosely, 1949}-
 -{Anagapetus Ross, 1938}-
 -{Anchitrichia Flint, 1970}-
 -{Androchorema Flint, 1979}-
 -{Anisocentropus McLachlan, 1863}-
 -{Anisogamodes Martynov, 1924}-
 -{Anisogamus McLachlan, 1874}-
 -{Annitella Klapalek, 1907}-
 -{Anomalocosmoecus Schmid, 1957}-
 -{Anomalopsyche Flint, 1967}-
 -{Anomalopterygella Fischer, 1966}-
 -{Antarctoecia Ulmer, 1907}-
 -{Antillopsyche Banks, 1941}-
 -{Antipodoecia Mosely, 1934}-
 -{Aoteapsyche McFarlane, 1976}-
 -{Apatania Kolenati, 1848}-
 -{Apataniana Mosely, 1936}-
 -{Apatanodes Navás, 1934}-
 -{Apatidelia Mosely, 1942}-
 -{Aphilorheithrus Mosely, 1936}-
 -{Aplatyphylax Kimmins, 1950}-
 -{Apsilochorema Ulmer, 1907}-
 -{Archaeophylax Kimmins in Mosely & Kimmins, 1953}-
 -{Archithremma Martynov, 1935}-
 -{Arctopora Thomson, 1891}-
 -{Arctopsyche McLachlan, 1868}-
 -{Asahaya Schmid, 1991}-
 -{Ascalaphomerus Walker, 1852}-
 -{Ascotrichia Flint, 1983}-
 -{Aselas Barnard, 1934}-
 -{Ashmira Mosely, 1939}-
 -{Asmicridea Mosely in Mosely & Kimmins, 1953}-
 -{Astenophylina Mosely, 1936}-
 -{Astratodina Mosely, 1936}-
 -{Asynarchus McLachlan, 1880}-
 -{Atanatolica Mosely, 1936}-
 -{Athripsodes Billberg, 1820}-
 -{Atopsyche Banks, 1905}-
 -{Atrachorema McFarlane, 1964}-
 -{Atriplectides Mosely, 1936}-
 -{Australobiosis Schmid, 1958}-
 -{Austratrichia Wells, 1982}-
 -{Austrheithrus Mosely in Mosely & Kimmins, 1953}-
 -{Austrocentrus Schmid, 1964}-
 -{Austrochorema Mosely in Mosely & Kimmins, 1953}-
 -{Austrocosmoecus Schmid, 1955}-
 -{Austropsyche Banks, 1939}-
 -{Austrotinodes Schmid, 1955}-
 -{Axiocerina Ross, 1957}-
 -{Badukiella Mey in Mey & Mueller, 1979}-
 -{Baicalina Martynov, 1914}-
 -{Baicalinella Martynov, 1924}-
 -{Baicaloides Martynov, 1924}-
 -{Baliomorpha Neboiss, 1984}-
 -{Banksiola Martynov, 1924}-
 -{Banyallarga Navas, 1916}-
 -{Barbarochthon Barnard, 1934}-
 -{Barynema Banks, 1939}-
 -{Barypenthus Burmeister, 1839}-
 -{Beothukus Wiggins in Wiggins & Larson, 1989}-
 -{Beraea Stephens, 1833}-
 -{Beraeamyia Mosely, 1930}-
 -{Beraeodes Eaton, 1867}-
 -{Beraeodina Mosely, 1931}-
 -{Beraeoptera Mosely in Mosely & Kimmins, 1953}-
 -{Betrichia Mosely, 1939}-
 -{Blepharopus Kolenati, 1859}-
 -{Blyzophilus Anderson, Kjaerandsen, & Morse, 1999}-
 -{Brachycentrus Curtis, 1834}-
 -{Brachypsyche Schmid, 1952}-
 -{Brachysetodes Schmid, 1955}-
 -{Bredinia Flint, 1968}-
 -{Byrsopteryx Flint, 1981}-
 -{Cabreraia Enderlein, 1929}-
 -{Caenota Mosely in Mosely & Kimmins, 1953}-
 -{Cailloma Ross & King, 1952}-
 -{Calamoceras Brauer, 1865}-
 -{Caledonotrichia Sykora, 1967}-
 -{Caledopsyche Kimmins, 1953}-
 -{Caloca Mosely in Mosely & Kimmins, 1953}-
 -{Calocoides Neboiss, 1984}-
 -{Calosopsyche Ross & Unzicker, 1977}-
 -{Campsiophora Flint, 1964}-
 -{Canoptila Mosely, 1939}-
 -{Cariboptila Flint, 1964}-
 -{Catagapetus McLachlan, 1884}-
 -{Catoxyethira Ulmer, 1912}-
 -{Celaenotrichia Mosely, 1934}-
 -{Centromacronema Ulmer, 1905}-
 -{Ceraclea Stephens, 1829}-
 -{Cerasma McLachlan, 1876}-
 -{Cerasmatrichia Flint, Harris & Botosaneanu, 1994}-
 -{Ceratopsyche Ross & Unzicker, 1977}-
 -{Ceratotrichia Flint in Quintero & Aiello, 1992}-
 -{Cernotina Ross, 1938}-
 -{Ceylanopsyche Fischer, 1970}-
 -{Chaetopterna Martynov, 1913}-
 -{Chaetopteroides Kumanski, 1987}-
 -{Chaetopterygopsis Stein, 1874}-
 -{Chaetopteryx Stephens, 1829}-
 -{Charadropsyche Flint, 1970}-
 -{Chathamia Tillyard, 1925}-
 -{Cheimacheramus Barnard, 1934}-
 -{Cheumatopsyche Wallengren, 1891}-
 -{Chilocentropus Navás, 1934}-
 -{Chiloecia Navas, 1930}-
 -{Chilostigma McLachlan, 1876}-
 -{Chilostigmodes Martynov, 1914}-
 -{Chimarra Stephens, 1829}-
 -{Chimarrhodella Lestage, 1925}-
 -{Chionophylax Schmid, 1951}-
 -{Chrysotrichia Schmid, 1958}-
 -{Chyranda Ross, 1944}-
 -{Clavichorema Schmid, 1955}-
 -{Clistoronia Banks, 1916}-
 -{Clostoeca Banks, 1943}-
 -{Cnodocentron Schmid, 1982}-
 -{Coenoria Mosely in Mosely & Kimmins, 1953}-
 -{Condocerus Neboiss, 1977}-
 -{Confluens Wise, 1962}-
 -{Conoesucus Mosely, 1936}-
 -{Consorophylax Schmid, 1955}-
 -{Contulma Flint, 1969}-
 -{Costachorema McFarlane, 1939}-
 -{Costatrichia Mosely, 1937}-
 -{Costora Mosely, 1936}-
 -{Crunoecia McLachlan, 1876}-
 -{Cryptobiosella Henderson, 1983}-
 -{Cryptochia Ross, 1950}-
 -{Cryptothrix McLachlan, 1867}-
 -{Cubanoptila Sykora in Botosaneanu & Sykora, 1973}-
 -{Culoptila Mosely, 1954}-
 -{Cyclopsiella Kjaerandsen, 1997}-
 -{Cyrnellus Banks, 1913}-
 -{Cyrnodes Ulmer, 1910}-
 -{Cyrnopsis Martynov, 1935}-
 -{Cyrnus Stephens, 1836}-
 -{Desmona Denning, 1954}-
 -{Dhatrichia Mosely, 1948}-
 -{Dibusa Ross, 1939}-
 -{Dicaminus Mueller, 1879}-
 -{Dicosmoecus McLachlan, 1875}-
 -{Dinarthrella Ulmer, 1907}-
 -{Dinarthrena Mosely, 1941}-
 -{Dinarthrodes Ulmer, 1907}-
 -{Dinarthropsis Ulmer, 1913}-
 -{Dinarthrum McLachlan, 1871}-
 -{Dinomyia Martynov, 1909}-
 -{Diplectrona Westwood, 1840}-
 -{Diplectronella Ulmer, 1928}-
 -{Diplex Mosely, 1951}-
 -{Dipseudopsis Walker, 1852}-
 -{Dolichocentrus Martynov, 1935}-
 -{Doloclanes Banks, 1937}-
 -{Dolomyia Schmid, 1991}-
 -{Dolophilodes Ulmer, 1909}-
 -{Dolopsyche Schmid, 1991}-
 -{Drepanocentron Schmid, 1982}-
 -{Drusus Stephens, 1833}-
 -{Dyschimus Barnard, 1934}-
 -{Ecclisocosmoecus Schmid, 1964}-
 -{Ecclisomyia Banks, 1907}-
 -{Ecclisopteryx Kolenati, 1848}-
 -{Ecnomina Kimmins in Mosely & Kimmins, 1953}-
 -{Ecnomus McLachlan, 1864}-
 -{Edidiehlia Malicky, 1993}-
 -{Edpercivalia McFarlane, 1964}-
 -{Electragapetus Ulmer, 1912}-
 -{Enoicyla Rambur, 1842}-
 -{Enoicylopsis Navas, 1917}-
 -{Eobrachycentrus Wiggins, 1965}-
 -{Eocosmoecus Wiggins & Richardson, 1989}-
 -{Eodinarthrum Martynov, 1931}-
 -{Eodipseudopsis Marlier, 1959}-
 -{Eoneureclipsis Kimmins, 1955}-
 -{Eosericostoma Schmid, 1955}-
 -{Ernodes Wallengren, 1891}-
 -{Erotesis McLachlan, 1877}-
 -{Ethochorema Neboiss, 1977}-
 -{Eubasilissa Martynov, 1930}-
 -{Eutonella Mueller, 1921}-
 -{Evanophanes Banks, 1940}-
 -{Fabria Milne, 1934}-
 -{Fansipangana Mey, 1996}-
 -{Farula Milne, 1936}-
 -{Fattigia Ross & Wallace, 1974}-
 -{Flintiella Angrisano, 1995}-
 -{Frenesia Betten & Mosely, 1940}-
 -{Ganonema McLachlan, 1866}-
 -{Gastrocentrella Ulmer, 1951}-
 -{Gastrocentrides Ulmer, 1930}-
 -{Georgium Fischer, 1964}-
 -{Glossosoma Curtis, 1834}-
 -{Glyphopsyche Banks, 1904}-
 -{Glyphotaelius Stephens, 1833}-
 -{Goera Stephens, 1829}-
 -{Goeracea Denning, 1968}-
 -{Goereilla Denning, 1968}-
 -{Goerita Ross, 1938}-
 -{Goerodella Mosely, 1949}-
 -{Goerodes Ulmer, 1907}-
 -{Goerodina Mosely, 1949}-
 -{Grammotaulius Kolenati, 1848}-
 -{Grensia Ross, 1944}-
 -{Grumicha Mueller, 1879}-
 -{Grumichella Mueller, 1879}-
 -{Gumaga Tsuda, 1938}-
 -{Gunungiella Ulmer, 1913}-
 -{Gyrocarisa Weaver, 1997}-
 -{Hagenella Martynov, 1924}-
 -{Halesochila Banks, 1907}-
 -{Halesus Stephens, 1836}-
 -{Hampa Mosely in Mosely & Kimmins, 1953}-
 -{Helicopha Mosely in Mosely & Kimmins, 1953}-
 -{Helicopsyche von Siebold, 1856}-
 -{Hellyethira Neboiss, 1977}-
 -{Hemileptocerus Ulmer, 1922}-
 -{Herbertorossia Ulmer, 1957}-
 -{Hesperophylax Banks, 1916}-
 -{Heterochorema Schmid, 1989}-
 -{Heteroplectron McLachlan, 1871}-
 -{Himalopsyche Banks, 1940}-
 -{Holocentropus McLachlan, 1878}-
 -{Homilia McLachlan, 1877}-
 -{Homophylax Banks, 1900}-
 -{Homoplectra Ross, 1938}-
 -{Hudsonema Mosely, 1936}-
 -{Hughscottiella Ulmer, 1910}-
 -{Hummeliella Forsslund, 1936}-
 -{Hyalopsyche Ulmer, 1904}-
 -{Hyalopsychella Ulmer, 1930}-
 -{Hydatomanicus Ulmer, 1951}-
 -{Hydatophylax Wallengren, 1891}-
 -{Hydatopsyche Ulmer, 1926}-
 -{Hydrobiosella Tillyard, 1924}-
 -{Hydrobiosis McLachlan, 1868}-
 -{Hydrochorema Tillyard, 1924}-
 -{Hydromanicus Brauer, 1865}-
 -{Hydronema Martynov, 1914}-
 -{Hydropsyche Pictet, 1834}-
 -{Hydroptila Dalman, 1819}-
 -{Hydroptilina Martynov, 1934}-
 -{Hydrosalpinx Barnard, 1934}-
 -{Iguazu Ross & King, 1952}-
 -{Indocrunoecia Martynov, 1936}-
 -{Indomolannodes Wiggins, 1968}-
 -{Inthanopsyche Malicky, 1989}-
 -{Ipsebiosis Neboiss, 1977}-
 -{Ironoquia Banks, 1916}-
 -{Isochorema Schmid, 1989}-
 -{Isogamus Schmid, 1955}-
 -{Itauara Mueller, 1888}-
 -{Ithytrichia Eaton, 1873}-
 -{Jabitrichia Wells, 1990}-
 -{Kambaitipsyche Malicky, 1992}-
 -{Karomana Schmid, 1993}-
 -{Kelgena Mey, 1979}-
 -{Kisaura Ross, 1956}-
 -{Kodala Mosely, 1949}-
 -{Koetonga Neboiss, 1962}-
 -{Kokiria McFarlane, 1964}-
 -{Kosrheithrus Mosely in Mosely & Kimmins, 1953}-
 -{Kumanskiella Harris & Flint, 1992}-
 -{Lannapsyche Malicky, 1989}-
 -{Larcasia Navas, 1917}-
 -{Lasiocephala Costa, 1857}-
 -{Lectrides Mosely in Mosely & Kimmins, 1953}-
 -{Lenarchus Martynov, 1914}-
 -{Lepania Ross, 1941}-
 -{Lepidostoma Rambur, 1842}-
 -{Lepnevaina Wiggins, 1987}-
 -{Leptecho Barnard, 1934}-
 -{Leptoceriella Schmid, 1993}-
 -{Leptocerina Mosely, 1932}-
 -{Leptocerus Leach in Brewster, 1815}-
 -{Leptodermatopteryx Ulmer, 1910}-
 -{Leptodrusus Schmid, 1955}-
 -{Leptonema Guerin-Meneville, 1843}-
 -{Leptophylax Banks, 1900}-
 -{Leptopsyche McLachlan, 1866}-
 -{Leptorussa Mosely in Mosely & Kimmins, 1953}-
 -{Leptotaulius Schmid, 1955}-
 -{Leucotrichia Mosely, 1934}-
 -{Liapota Neboiss, 1959}-
 -{Limnephilus Leach in Brewster, 1815}-
 -{Limnocentropus Ulmer, 1907}-
 -{Limnoecetis Marlier, 1955}-
 -{Lingora Mosely, 1936}-
 -{Lithax McLachlan, 1876}-
 -{Lype McLachlan, 1878}-
 -{Machairocentron Schmid, 1982}-
 -{Macronema Pictet, 1836}-
 -{Macrostactobia Schmid, 1958}-
 -{Macrostemum Kolenati, 1859}-
 -{Maesaipsyche Malicky & Chantaramongkol, 1993}-
 -{Maniconeura McLachlan, 1875}-
 -{Manophylax Wiggins, 1973}-
 -{Marilia Mueller, 1880}-
 -{Martynomyia Fischer, 1970}-
 -{Mastigoptila Flint, 1967}-
 -{Matasia Mosely, 1936}-
 -{Matrioptila Ross, 1956}-
 -{Mayatrichia Mosely, 1937}-
 -{Maydenoptila Neboiss, 1977}-
 -{Mecynostomella Kimmins, 1953}-
 -{Megogata Neboiss, 1962}-
 -{Mejicanotrichia Harris & Holzenthal, 1997}-
 -{Melampophylax Schmid, 1955}-
 -{Melanotrichia Ulmer, 1906}-
 -{Mellomyia Ulmer, 1926}-
 -{Merionoptila Schmid, 1959}-
 -{Mesophylax McLachlan, 1882}-
 -{Metachorema Schmid, 1957}-
 -{Metacosmoecus Schmid, 1955}-
 -{Metalype Klapalek, 1898}-
 -{Metanoea McLachlan, 1880}-
 -{Metrichia Ross, 1938}-
 -{Mexipsyche Ross & Unzicker, 1977}-
 -{Mexitrichia Mosely, 1937}-
 -{Micrasema McLachlan, 1876}-
 -{Microchorema Schmid, 1955}-
 -{Microptila Ris, 1897}-
 -{Microthremma Schmid, 1955}-
 -{Missitrichia Wells, 1991}-
 -{Molanna Curtis, 1834}-
 -{Molannodes McLachlan, 1866}-
 -{Monocentra Rambur, 1842}-
 -{Monocosmoecus Ulmer, 1906}-
 -{Moropsyche Banks, 1906}-
 -{Mortoniella Ulmer, 1906}-
 -{Moruya Neboiss, 1962}-
 -{Moselyana Denning, 1949}-
 -{Mpuga Schmid, 1993}-
 -{Mulgravia Wells, 1982}-
 -{Myotrichia Schmid, 1955}-
 -{Mystacides Berthold, 1827}-
 -{Mystacopsyche Schmid, 1955}-
 -{Namamyia Banks, 1905}-
 -{Nanoplectrus Neboiss, 1977}-
 -{Nectopsyche Mueller, 1879}-
 -{Nemotaulius Banks, 1906}-
 -{Neoathripsodes Holzenthal, 1989}-
 -{Neoatopsyche Schmid, 1955}-
 -{Neoatriplectides Holzenthal, 1997}-
 -{Neobiosella Wise, 1958}-
 -{Neochorema Schmid, 1957}-
 -{Neolepidostoma Ulmer, 1910}-
 -{Neophylax McLachlan, 1871}-
 -{Neopsilochorema Schmid, 1955}-
 -{Neoseverinia Ulmer, 1908}-
 -{Neothremma Dodds & Hisaw, 1925}-
 -{Neotrichia Morton, 1905}-
 -{Nepaloptila Kimmins, 1964}-
 -{Nerophilus Banks, 1899}-
 -{Neucentropus Martynov, 1907}-
 -{Neureclipsis McLachlan, 1864}-
 -{Neurocentropus Navas, 1918}-
 -{Neurochorema Tillyard, 1924}-
 -{Neurocyta Navas, 1916}-
 -{Ngoya Schmid, 1993}-
 -{Nietnerella Kimmins, 1963}-
 -{Nippoberaea Botosaneanu, Nozaki, & Kagaya, 1995}-
 -{Niuginitrichia Wells, 1990}-
 -{Notalina Mosely, 1936}-
 -{Notania Mosely in Kimmins, 1950}-
 -{Nothopsyche Banks, 1906}-
 -{Nothotrichia Flint, 1967}-
 -{Notidobia Stephens, 1829}-
 -{Notidobiella Schmid, 1955}-
 -{Notoernodes Andersen & Kjaerandsen, 1997}-
 -{Notoperata Neboiss, 1977}-
 -{Nyctiophylax Brauer, 1865}-
 -{Ochrotrichia Mosely, 1934}-
 -{Odontocerum Leach in Brewster, 1815}-
 -{Oecetis McLachlan, 1877}-
 -{Oecismus McLachlan, 1876}-
 -{Oeconesus McLachlan, 1862}-
 -{Oestropsyche Brauer, 1868}-
 -{Oligophlebodes Ulmer, 1905}-
 -{Oligostomis Kolenati, 1848}-
 -{Oligostomus Kolenati, 1848}-
 -{Oligotricha Rambur, 1842}-
 -{Olinga McLachlan, 1894}-
 -{Onocosmoecus Banks, 1943}-
 -{Oropsyche Ross, 1941}-
 -{Orphninotrichia Mosely, 1934}-
 -{Orthopsyche McFarlane, 1976}-
 -{Orthotrichia Eaton, 1873}-
 -{Oxyethira Eaton, 1873}-
 -{Padangpsyche Malicky, 1993}-
 -{Padunia Martynov, 1910}-
 -{Paduniella Ulmer, 1913}-
 -{Pahamunaya Schmid, 1958}-
 -{Palaeagapetus Ulmer, 1912}-
 -{Pangullia Navás, 1934}-
 -{Parachiona Thomson, 1891}-
 -{Parachorema Schmid, 1957}-
 -{Paradinarthrodes Tani, 1971}-
 -{Paraphlegopteryx Ulmer, 1907}-
 -{Parapsyche Betten, 1934}-
 -{Parasericostoma Schmid, 1957}-
 -{Parasetodes McLachlan, 1880}-
 -{Parastactobia Schmid, 1958}-
 -{Parecnomina Kimmins, 1957}-
 -{Paroxyethira Mosely, 1924}-
 -{Parthina Denning, 1954}-
 -{Paucicalcaria Mathis & Bowles, 1989}-
 -{Paulianodes Ross, 1956}-
 -{Pedomoecus Ross, 1947}-
 -{Peltopsyche Mueller, 1879}-
 -{Perissoneura McLachlan, 1871}-
 -{Periwinkla McFarlane, 1973}-
 -{Petroplax Barnard, 1934}-
 -{Petrothrincus Barnard, 1934}-
 -{Phanocelia Banks, 1943}-
 -{Philanisus Walker, 1852}-
 -{Philarctus McLachlan, 1880}-
 -{Philocasca Ross, 1941}-
 -{Philocrena Lepneva, 1956}-
 -{Philopotamus Stephens, 1829}-
 -{Philorheithrus Hare, 1910}-
 -{Phryganea Linnaeus, 1758}-
 -{Phryganopsyche Wiggins, 1959}-
 -{Phylloicus Mueller, 1880}-
 -{Phylocentropus Banks, 1907}-
 -{Phylostenax Mosely, 1935}-
 -{Pielus Navás, 1935}-
 -{Pisulia Marlier, 1943}-
 -{Platycentropus Ulmer, 1905}-
 -{Platycosmoecus Schmid, 1964}-
 -{Platyphylax McLachlan, 1871}-
 -{Plectrocnemia Stephens, 1836}-
 -{Plectrocnemiella Mosely, 1934}-
 -{Plectromacronema Ulmer, 1906}-
 -{Plectropsyche Ross, 1947}-
 -{Plectrotarsus Kolenati, 1848}-
 -{Plethus Hagen, 1887}-
 -{Pliocaloca Neboiss, 1984}-
 -{Poecilochorema Schmid, 1989}-
 -{Poecilopsyche Schmid, 1968}-
 -{Poeciloptila Schmid, 1991}-
 -{Polycentropus Curtis, 1835}-
 -{Polymorphanisus Walker, 1852}-
 -{Polyplectropus Ulmer, 1905}-
 -{Pomphochorema Flint, 1970}-
 -{Potamophylax Wallengren, 1891}-
 -{Potamyia Banks, 1900}-
 -{Proradema Mey, 1993}-
 -{Protobaicalina Ivanov & Menshutkina, 1996}-
 -{Protodipseudopsis Ulmer, 1909}-
 -{Protomacronema Ulmer, 1904}-
 -{Protoptila Banks, 1904}-
 -{Proxiphocentron Schmid, 1982}-
 -{Pseudoeconesus McLachlan, 1894}-
 -{Pseudogoera Carpenter, 1933}-
 -{Pseudoleptonema Mosely, 1933}-
 -{Pseudomacronema Ulmer, 1905}-
 -{Pseudoneureclipsis Ulmer, 1913}-
 -{Pseudopsilopteryx Schmid, 1952}-
 -{Pseudoradema Ivanov & Menshutkina, 1996}-
 -{Pseudoradema Schmid, 1955}-
 -{Pseudosericostoma Schmid, 1957}-
 -{Pseudostenophylax Martynov, 1909}-
 -{Pseudostenopsyche Doehler, 1915}-
 -{Psilochorema McLachlan, 1866}-
 -{Psilopsyche Ulmer, 1907}-
 -{Psilopterna Martynov, 1915}-
 -{Psilopteryx Stein, 1874}-
 -{Psilotreta Banks, 1899}-
 -{Psychoglypha Ross, 1944}-
 -{Psychomyia Latreille in Cuvier, 1829}-
 -{Psychomyiella Ulmer, 1908}-
 -{Psychomyiellodes Mosely, 1931}-
 -{Psychoronia Banks, 1916}-
 -{Psyllobetina Banks, 1939}-
 -{Ptilocolepus Kolenati, 1848}-
 -{Ptilostomis Kolenati, 1859}-
 -{Ptochoecetis Ulmer, 1931}-
 -{Ptychobiosis Neboiss, 1977}-
 -{Pycnocentrella Mosely in Mosely & Kimmins, 1953}-
 -{Pycnocentria McLachlan, 1866}-
 -{Pycnocentrodes Tillyard, 1924}-
 -{Pycnopsyche Banks, 1905}-
 -{Radema Hagen, 1864}-
 -{Rakiura McFarlane, 1973}-
 -{Ramiheithrus Neboiss, 1974}-
 -{Rhadicoleptus Wallengren, 1891}-
 -{Rheochorema Schmid, 1955}-
 -{Rhoizema Barnard, 1934}-
 -{Rhyacophila Pictet, 1834}-
 -{Rhyacopsyche Mueller, 1879}-
 -{Rizeiella Sipahiler, 1986}-
 -{Rossiana Denning, 1953}-
 -{Russobex StClair, 1988}-
 -{Scelobotrichia Harris & Bueno-Soria, 1993}-
 -{Scelotrichia Ulmer, 1951}-
 -{Schajovskoya Flint, 1979}-
 -{Schizopelex McLachlan, 1876}-
 -{Sciadorus Barnard, 1934}-
 -{Sciops McLachlan, 1866}-
 -{Scotiotrichia Mosely, 1934}-
 -{Semblis Fabricius, 1775}-
 -{Sericodes Schmid, 1987}-
 -{Sericostoma Latreille, 1825}-
 -{Sericostriata Wiggins, Weaver & Unzicker, 1985}-
 -{Seselpsyche Malicky, 1993}-
 -{Setodes Rambur, 1842}-
 -{Silo Curtis, 1830}-
 -{Silonella Fischer, 1966}-
 -{Silvatares Navás, 1931}-
 -{Smicridea McLachlan, 1871}-
 -{Smicrophylax Neboiss, 1977}-
 -{Sphagnophylax Wiggins & Winchester, 1984}-
 -{Stactobia McLachlan, 1880}-
 -{Stactobiella Martynov, 1924}-
 -{Stenochorema Schmid, 1955}-
 -{Stenophylax Kolenati, 1848}-
 -{Stenopsyche McLachlan, 1866}-
 -{Stenopsychodes Ulmer, 1916}-
 -{Streptopsyche Ross & Unzicker, 1977}-
 -{Symphitoneuria Ulmer, 1906}-
 -{Symphitoneurina Schmid, 1950}-
 -{Symphitopsyche Ulmer, 1907}-
 -{Synchorema Tillyard, 1924}-
 -{Synoestropsis Ulmer, 1905}-
 -{Tagalopsyche Banks, 1913}-
 -{Talgara Mey, 1991}-
 -{Tamasia Mosely, 1936}-
 -{Tangatrichia Wells & Andersen, 1995}-
 -{Tanjilana Neboiss, 1962}-
 -{Tanjistomella Neboiss, 1974}-
 -{Tanorus Neboiss, 1984}-
 -{Tarapsyche McFarlane, 1960}-
 -{Taraxitrichia Flint & Harris, 1991}-
 -{Taschorema Mosely, 1936}-
 -{Tascuna Neboiss, 1975}-
 -{Tasiagma Neboiss, 1977}-
 -{Tasimia Mosely, 1936}-
 -{Taskiria Neboiss, 1977}-
 -{Taskiropsyche Neboiss, 1977}-
 -{Tasmanoplegas Neboiss, 1977}-
 -{Tasmanthrus Mosely, 1936}-
 -{Temburongpsyche Malicky, 1995}-
 -{Thamastes Hagen, 1858}-
 -{Theliopsyche Banks, 1911}-
 -{Thermophylax Nimmo, 1995}-
 -{Thremma McLachlan, 1876}-
 -{Tinodes Curtis, 1834}-
 -{Tiphobiosis Tillyard, 1924}-
 -{Tolhuaca Schmid, 1964}-
 -{Traillochorema McFarlane in McFarlane & Cowie, 1981}-
 -{Triaenodes McLachlan, 1865}-
 -{Tricholeiochiton Kloet & Hincks, 1944}-
 -{Trichomacronema Schmid, 1964}-
 -{Trichosetodes Ulmer, 1915}-
 -{Trichostegia Kolenati, 1848}-
 -{Trichovespula Schmid, 1955}-
 -{Triplectides Kolenati, 1859}-
 -{Triplectidina Mosely, 1936}-
 -{Triplexa Mosely in Mosely & Kimmins, 1953}-
 -{Triplexina Mosely in Mosely & Kimmins, 1953}-
 -{Uenoa Iwata, 1927}-
 -{Ugandatrichia Mosely, 1939}-
 -{Ulmerochorema Kimmins in Mosely & Kimmins, 1953}-
 -{Ulmerodes Mosely, 1949}-
 -{Vareshiana Marinkovic-Gospodnetic, 1967}-
 -{Verger Navas, 1918}-
 -{Vietrichia Olah, 1989}-
 -{Westriplectes Neboiss, 1977}-
 -{Wlitrichia Kjaerandsen, 1997}-
 -{Wormaldia McLachlan, 1865}-
 -{Xanthochorema Kimmins, 1953}-
 -{Xenobiosella Henderson, 1983}-
 -{Xiphocentron Brauer, 1870}-
 -{Xuthotrichia Mosely, 1934}-
 -{Ylodes Milne, 1934}-
 -{Yphria Milne, 1934}-
 -{Zelandopsyche Tillyard, 1921}-
 -{Zelandoptila Tillyard, 1924}-
 -{Zelolessica McFarlane, 1956}-
 -{Zephyropsyche Weaver, 1993}-
 -{Zepsyche McFarlane, 1960}-
 -{Zumatrichia Mosely, 1937}-

Reference

Spoljašnje veze 

 -{Caddisfly, Troutster.com}-
 -{The Nature Explorers - Videos of some very interesting caddisfly species in Arizona.}-
 -{Caddisflies and Fly Fishing - Photos, limited species life history descriptions.}-
 -{Adult caddisfly and caddisfly larva (casemaker)  — diagnostic photographs and information}-
 -{Kendall Bioresearch Services Trichoptera page}-
 -{Tree of Life Trichoptera page}-
 -{Trichoptera world checklist}-
 -{Animaldiversity.ummz.umich.edu}-
 -{Artwork with caddis fly larvae and precious metals! "An unusual artistic collaboration between the French artist Hubert Duprat and a group of caddis fly larvae."}-
 -{Caddisfly larvae, The BioFresh Cabinet of Freshwater Curiosities.}-

Trichoptera